Hawaiia alachuana är en snäckart som först beskrevs av Dall 1885.  Hawaiia alachuana ingår i släktet Hawaiia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
alachuana